Dmitri Michkov (Klimovsk, 22 de janeiro de 1980) é um futebolista profissional russo, meia, joga pelo FC Shinnik Yaroslavl.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia